Tessaratoma — род клопов-щитников из семейства Tessaratomidae. Типовой род трибы Tessaratomini. Включает 26 видов и 1 подвид.

Ареал 
Виды рода Tessaratoma обитают в Африке, Австралии, Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии.

Систематика 
В составе рода:

Примечания

Ссылки 
 Illustrated catalog of Tessaratomidae. Tessaratoma Berthold, 1827.

Tessaratomidae